Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 238 dans le monde.

 Route fédérale 238 en Allemagne
 Route 238 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 238 aux États-Unis 
  dans certains pays